Alapin:
 Semyon Zinovievich Alapin, um jogador de xadrez russo
 Abertura Alapin

Ver também 
 Alapini